(* 1961, Francfort-sur-le-Main), journaliste allemand
Claire Schapira (1946-), pianiste, claveciniste et compositrice française
 Georges Schapira, médecin pédiatre
 Hermann Schapira (1840, Erswilken  1898, Cologne), mathématicien et sioniste allemand
 Ileana Sonnabend, née Schapira (1914, Bucarest  2007, New York)
 Manuel Schapira, réalisateur de cinéma français
 Marcel Schapira
 Pierre Schapira (* 1943), mathématicien français
 Pierre Schapira (* 1944, Alger), un homme politique français

Voir aussi 
  (Szapira, Sapira)
  (, Szapiro)
 
 

Patronyme juif